Verbo signifie  en espagnol. Le terme peut également désigner :
le titre original du film Lost Destination, sorti en 2011 ;
Verbo, un magazine politique espagnol.